Александр Котляров:
 Котляров, Александр Александрович (1969—2014) — российский художник-иллюстратор, график.
 Котляров, Александр Осипович (1852—после 1917) — славянский предприниматель и общественный деятель, член IV Государственной думы.
 Котляров, Александр Серафимович (род. 1945) — советский и российский художник, профессор, искусствовед.